Carlo Delle Piane (1936-2019), acteur italien ;
 Emanuelle delle Piane (1963-), romancière italio-suisse ;
  (1938-2014), acteur italien ;
 Giovanni Maria delle Piane (1660-1745), peintre italien.

Patronyme italien